Министр культуры Латвии входит в Кабинет министров Латвии, возглавляя министерство культуры Латвии. Действующим министром культуры с 31 октября 2013 года является Даце Мелбарде.

Министры культуры Латвийской республики

Министры культуры Латвийской ССР

Примечания 

Государственное устройство Латвии
Списки:Латвия